Сезон Формулы-1 1988 года — 39-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 3 апреля 1988 года и завершился 13 ноября, состоял из 16 этапов. В этом сезоне автомобили имеющие турбонаддув (с ограничением наддува в 2,5 бара) должны были оснащаться топливными баками объёмом 150 л, вместо 195 л у безнаддувных машин. Дозаправки в ходе гонки по-прежнему были запрещены.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Айртон Сенна

| align="right"| 90 (94)*
 
|-
! 2
|  Ален Прост

| align="right"| 87 (105)*
 
|-
! 3
|  Герхард Бергер

| align="right"| 41
 
|-
! 4
|  Тьери Бутсен

| align="right"| 27
 
|-
! 5
|  Микеле Альборето

| align="right"| 24
 
|-
! 6
|  Нельсон Пике

| align="right"| 22
 
|-
! 7
|  Иван Капелли

| align="right"| 17
 
|-
! 8
|  Дерек Уорик

| align="right"| 17
 
|-
! 9
|  Найджел Мэнселл

|
|

| align="right"| 12
 
|-
! 10
|  Алессандро Наннини

| align="right"| 12
 
|-
! 11
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 8
 
|-
! 12
|  Эдди Чивер

| align="right"| 6
 
|-
! 13
|  Маурисио Гужельмин

| align="right"| 5
 
|-
! 14
|  Джонатан Палмер

| align="right"| 5
 
|-
! 15
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 3
 
|-
! 16
|  Сатору Накадзима

| align="right"| 1
 
|-
! 17
|  Пьерлуиджи Мартини
|
|
|
|
|

| align="right"| 1
 
|-
! 18
|  Янник Дальма

|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 19
|  Алекс Каффи

|

| align="right"| 0
 
|-
! 20
|  Мартин Брандл
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 21
|  Филипп Стрейфф

| align="right"| 0
 
|-
! 22
|  Луис-Перес Сала

| align="right"| 0
 
|-
! 23
|  Габриэле Тарквини

|
|
|

|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 24
|  Филипп Альо

| align="right"| 0
 
|-
! 25
|  Стефан Юханссон

| align="right"| 0
 
|-
! 26
|  Джулиан Бэйли

|

| align="right"| 0
 
|-
! 27
|  Никола Ларини

|

| align="right"| 0
 
|-
! 28
|  Рене Арну

| align="right"| 0
 
|-
! 29
|  Стефано Модена

| align="right"| 0
 
|-
! 30
|  Жан-Луи Шлессер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 31
|  Бернд Шнайдер

|

| align="right"| 0
 
|-
! 32
|  Оскар Ларраури

|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 33
|  Пьеркарло Гиндзани

| align="right"| 0
 
|-
! 34
|  Адриан Кампос

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 35
|  Агури Судзуки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| align="right"| 0
 
|-
! —
|  Пьер-Анри Рафанель
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0

График набора очков лидерами

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.ru

Сезоны Формулы-1